Koliek is een hevige pijn, veroorzaakt door krampen in inwendige organen. Zie verder:

 voor een algemene behandeling, koliekpijn
 voor koliek bij paarden, koliek (paarden)
 voor koliek bij pasgeborenen, huilbaby